Борис Петрович Рыжий () — советский и российский учёный в области горного дела и геофизики, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).

Биография 
Родился 27 февраля 1938 года в семье служащих в селе Кошкуль Кошкульского сельсовета Тюкалинского района Омской области (ныне деревня входит в Новокошкульское сельское поселение того же района и области).

В 1961 году окончил Свердловский горный институт. В 1961—1980 годах — работал в ПГО «Уралгеология» начальником Курганской каротажной партии, главный геофизик и главный инженер в Синеглазовской ГЭС, главный геофизик Челябинской и Уральской геофизических экспедиций.

В 1979 году окончил Алма-Атинский политехнический институт имени В. И. Ленина. В 1980—1988 годах — главный геофизик в производственно-геологическом объединении «Уралгеология» (Свердловск).

С 1988 года — профессор и заведующий лабораторией региональной геофизики в Институте геофизики Уральского отделения АН СССР (УрО РАН), директор института в 1988—1999 годах, главный научный сотрудник.

Создал двухмерную геолого-геофизическую модель земной коры Урала в масштабе 1:2500000, разработал методику магнитометрических измерений при поиске магнетитовых месторождений в Зауралье.

Председатель государственной аттестационной комиссии в Уральской государственной горно-геологической академии (с 1987 года), председатель Уральской секции межведомственного совета по изучению строения земной коры и верхней мантии.

Скоропостижно скончался 7 июня 2004 года в городе Екатеринбурге Свердловской области, похоронен на  Чкаловского района города Екатеринбурга.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Семья 
Отец — Пётр Афанасьевич Рыжий (23 мая 1908 — 17 ноября 1972), уроженец Харькова, секретарь райкома КПСС в городе Кургане.

Мать — Анна Григорьевна Шапиро (14 июня 1913 — 10 июля 1988), родом из Мариуполя, выпускница школы ФЗУ по специальности «электрик». Родители матери — Григорий Израилевич Шапиро и Хана Ароновна Лекус — происходили из еврейской земледельческой колонии Най-Златополь (Новозлатополь) Екатеринославской губернии.

Жена — Маргарита Михайловна Рыжая (урождённая Пашкова, род. 8 февраля 1936), врач-эпидемиолог.

Дочери — Елена (род. 1961) и Ольга (род. 1962). Сын Борис Рыжий (1974—2001), поэт.

Примечания 

Выпускники Уральского горного университета
Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Преподаватели Уральского горного университета
Персоналии:Курган
Персоналии:Челябинск